Mihtarlam (district), een district in Afghanistan
 Mihtarlam (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district